Тея Цулукиани (, род. 21 января 1975, Тбилиси, Грузинская ССР) — политический и государственный деятель Грузии. Член политсовета партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Действующий депутат парламента Грузии с 2020 года. В прошлом — вице-премьер в правительстве Георгия Гахария в 2019—2020 гг. и министр юстиции Грузии в 2012—2020 гг.

Биография 
Родилась 21 января 1975 года в Тбилиси.

Окончила в 1992 году  во французском городе Лион. В 1997 году с отличием окончила факультет международного права и международных отношений Тбилисского государственного университета. В 2000 году получила степень магистра государственного управления (MPA) в Национальной школе администрации во французском городе Страсбург.

С сентября 2000 по февраль 2010 года работала штатным сотрудником в Европейском суде по правам человека во французском городе Страсбург.

В мае 2010 года стала советником по вопросам прав человека председателя партии , затем стала заместителем председателя партии.

По результатам парламентских выборов 1 октября 2012 года избрана депутатом парламента Грузии от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» под руководством миллиардера Бидзины Иванишвили. Вскоре покинула парламент в связи с переходом в правительство.

25 октября 2012 года назначена министром юстиции. 13 сентября 2019 года назначена вице-премьером в правительстве Георгия Гахария. 29 сентября 2020 года подала в отставку.

По результатам парламентских выборов 31 октября 2020 года избрана депутатом парламента Грузии от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Возглавила парламентский комитет по образованию, науке и культуре.

Примечания 

Женщины-политики Грузии
Министры юстиции Грузии
Депутаты Парламента Грузии